Шамиль Абдуллаевич Шамхалов (4 июня 1926, Баку, Азербайджан — 15 марта 2004, там же) — советский и азербайджанский спортивный деятель, заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики, заслуженный тренер Азербайджана, заслуженный тренер СССР.

Биография 
Шамиль Абдуллаевич Шамхалов родился 4 июня 1926 года в городе Баку Азербайджанской ССР в семье военнослужащего пограничных войск. После окончания средней школы, в период 1943—1944 гг. работал помощником мастера на нефтяных промыслах НГДУ треста «Азнефть» в городе Баку. В период 1945—1949 гг. учился и окончил Государственный Институт Физической Культуры. Будучи студентом 1-го курса, в составе спортивной делегации от АзССР участвовал во Всесоюзном параде физкультурников 12 августа 1945 года на Красной площади в г. Москва.
  
Шамиль Шамхалов начал карьеру тренера по волейболу, учась на втором курсе института физкультуры в ДСО «Медик» в 1947 году. С 1951 по 1955 гг. волейбольный клуб «Медик», состоявший из восьми команд юношей и девушек среднего и старшего возрастов, мужской и женской команд неоднократно занимал первые места в клубно-командном первенстве г. Баку. Впервые в истории Азербайджанского волейбола, в 1956 году в г. Москва воспитанники Шамиля Шамхалова в составе сборной юношеской команды АзССР завоевали золотые медали на Всесоюзной Спартакиаде школьников.

В 1956 году назначается старшим тренером во вновь созданное спортобщество «Мэхсул», а в 1960 году волейбольный клуб «Мэхсул» также занимает первое место в первенстве республики. В 1961 году приказом Спорткомитета Азербайджанской Республики Шамиль Шамхалов переводится в ЦС ДСО «Нефтчи» и назначается главным тренером женской команды мастеров «Нефтчи» и сборной Азербайджана. С 1961 по 1972 гг. руководимая им команда «Нефтчи», входила в пятёрку лучших женских клубных волейбольных команд в чемпионате СССР, а в 1966 году стала бронзовым призёром чемпионата СССР. Женская сборная Азербайджана, руководимая Шамилем Шамхаловым, в 1965 году завоевала золотые медали на Спартакиаде профсоюзов, а в 1967 году — серебряные медали на Спартакиаде народов СССР.

За многолетний период тренерской работы Шамилем Шамхаловым была подготовлена большая группа спортсменов высокого класса. Наиболее выдающиеся среди них: заслуженный мастер спорта СССР Инна Валерьевна Рыскаль — двукратная олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, обладатель Кубка Мира, трёхкратная чемпионка Европы в составе сборной СССР; заслуженный мастер спорта СССР Вера Степановна Лантратова — чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы в составе сборной СССР.
В 2007 г. Федерация волейбола Азербайджана (AVF) учредила специальную Премию имени заслуженного тренера Азербайджана и СССР Шамиля Шамхалова.
В 2010 году был проведен первый международный Мемориал заслуженного тренера Азербайджана и СССР Шамиля Шамхалова с участием зарубежных команд.

Достижения руководимых команд

Государственные звания и награды

Примечания

См. также 
 Волейбол в Азербайджане
 Волейбол на Спартакиадах народов СССР
 Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1967 (женщины)
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин 1966
 БЗБК (волейбольный клуб)

Ссылки 
 Волейболисты, тренеры, судьи 
 История спорта Азербайджана
 Премия имени Шамиля Шамхалова 
 Мемориал имени Шамиля Шамхалова 

Волейболисты по алфавиту
Заслуженные тренеры СССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»